Бурда (село) — село в Румунії;
 Бурда (річка) — річка у Тернопільській області;
 Бурда (гори) — гірський хребет у Бескидах;

 Бурда Борис Оскарович (1950) — український гравець в інтелектуальних телешоу, виконавець авторських пісень, телеведучий.
 Бурда Владислав Борисович (1972) — український підприємець, почесний консул Республіки Словенія в Одесі.
 Бурда Микита Валерійович (1995) — український футболіст, захисник.
 Бурда Олег Вікторович (1970) — полковник Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Бурда Петро Осипович — старший сержант Державної служби України з надзвичайних ситуацій, кавалер ордена «За мужність».

 Бурда Раїса Іванівна ( 1943 р.) — український ботанік-еколог, доктор біологічних наук (1989), професор (1992).